Cerdanya ist der Name 

 einer Landschaft in den östlichen Pyrenäen, siehe Cerdanya (Landschaft)
 einer historischen Grafschaft, siehe Grafschaft Cerdanya
 einer katalanischen Comarca in Nordspanien, siehe Cerdanya (Comarca)
 einer katalanischen Comarca in Südfrankreich, siehe Alta Cerdanya